PlayStation 3 – console della Sony
Postscript 3 – linguaggio di descrizione di pagina di Adobe